Хикори има више значења:
 Округ Хикори (Мисури)
 Хикори (Пенсилванија)
 Хикори (Мисисипи)
 Хикори (Оклахома)
 Хикори (Северна Каролина)